El término piraña (también a veces escrito con la grafía portuguesa «piranha») puede referirse a:

 Las pirañas, un conjunto de géneros de peces carnívoros que viven en los ríos de América del Sur. Todas las pirañas son Serrasalminae, pero en esta subfamilia además de las especies carnívoras, también existen especies herbívoras y omnívoras.
 Club Atlético Piraña, un club deportivo argentino.
 MAA-1 Piranha, un misil aire-aire desarrollado por Brasil para su Fuerza Aérea y su Armada.
 MOWAG Piranha, una familia de vehículos blindados de combate diseñados por la empresa suiza MOWAG.

Cinematografía
 La serie de películas estadounidenses de terror tituladas Piranha en inglés y Piraña en español:
 Piraña (1978);
 Piraña II: los vampiros del mar (1981, secuela de la anterior);
 Piranha, película estadounidense de humor negro, de 1995, remake de la película de 1978;
 La serie de remakes basados en las películas de 1978 y 1981:
 Piranha 3D o Piraña 3D (2010, remake de la película de 1978);
 Piranha 3DD o Piraña 2 (2012, secuela del remake de 2010).

Enlaces externos